De Premier League 1909/10 was het eerste seizoen van het Maltese nationale voetbalkampioenschap.

Eindklassement

Externe link 
 Malta - List of Final Tables

Malta